Mužská čtyřhra BB&T Atlanta Open 2016 probíhala v první polovině srpna 2016. Do deblové soutěže atlantského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár bratrů Boba a Mika Bryanových, kteří do turnaje nezasáhli. Žádná z nasazených dvojic nepřešla úvodní kolo.

Vítězem čtyřhry se stal argentinský pár Andrés Molteni a Horacio Zeballos, jehož členové při svém prvním společném startu na okruhu ve finále trvajícím 1:33 hodin, zdolali švédskou dvojici Johan Brunström a Andreas Siljeström výsledkem 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Pro Molteniho to byl premiérový titul na okruhu ATP Tour a Zeballos vybojoval pátou deblovou trofej v této úrovni.

Nasazení párů 
  Ivan Dodig /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Robert Lindstedt /  Mate Pavić (1. kolo)
  Eric Butorac /  Samuel Groth (odstoupili)
  Jonatan Erlich /  Mariusz Fyrstenberg (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Atlanta Open
ATP World Tour 2016
Tenis v USA v roce 2016